De Danske middelalderklostre har deres oprindelse i en klosterbevægelse der opstod i Egypten i 300-tallet, hvor det første kloster blev grundlagt af Pachomios, som skrev en regel for livet i klosteret. Klostervæsenet spredte sig hurtigt i romerriget, og langt de fleste klostre er en del af den romerskkatolske kirke. I 535 gav Benedikt af Nursia de regler for klostret Monte Cassino syd for Rom, som skulle blive forbillede for hele det (Vest)europæiske klostervæsen. Grundlæggelsen af et kloster i Citeaux i Frankrig 1098 indebar en styrkelse af det europæiske klostervæsen: under Bernhard af Clairvaux spredte denne klosterrørelse, cistercienserne, hurtigt ud over Europa og nåede også Danmark, hvor Ærkebiskop Eskil blev en forkæmper for denne klosterorden. Blandt andet blev cistercienserklostre oprettet i Herrevad i Skåne 1144 og bemandet med munke fra Citeaux, og 1153 overtog de klosteret i Esrum (oprindelig et benediktinerkloster).

Oversigten indeholder kendte klostre i middelalderens Danmark.

Kilder

Litteratur 
 Michael Andersen: "Ad Pommern til" (Skalk 1992 nr. 2, s. 22-30)
 H.N. Garner: Atlas over danske klostre, 1968

Eksterne henvisninger 
 Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen: "Digitalt atlas over klostre i middelalderens Danmark" (HisKis 2008; s. 32-58) 
 MiddelalderInfo om danske klostre og kirker
 Finn Erik Kramer: "Kastellen - et datterkloster af Æbelholt" (NoMus 2009)
 Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen: "»De tiggermunke fare omkring…« – om dominikansk og franciskansk terminering blandt middelalderens landboere" (Landbohistorisk Tidsskrift 2009:1; Auning: Landbohistorisk Selskab, s. 9-50)
 Ivar Hertzsprung: "De danske klostres styrelse og økonomiske forhold samt klosterbygningerne i tiden 1202—1319" (Historisk Tidsskrift, Bd. 7, rk. 5; 1904)

Se også 
 Romersk-katolske kirke
 Kloster (Kristendom)



 
Romerskkatolske kirke
Danmark i middelalderen